El grup de la donnayita és un grup de cinc minerals carbonats que inclouen diverses terres rares a la seva composició. Aquestes són les espècies minerals que integren el grup de la donnayita:

Referències 

Grup de la donnayita